Werrington – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Werrington – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Werrington – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Werrington – dzielnica Sydney